Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute à Acapulco du  au .

Dominika Cibulková remporte le simple dames. En finale, elle bat Christina McHale, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristina Mladenovic et Galina Voskoboeva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (ATP 2014)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Mexique
Sport au Mexique en 2014
Tennis en février 2014
Tennis en mars 2014